Sandur peut désigner :
 un sandur, une plaine formée par les matériaux rejetés de certains glaciers ;
 Sandur, une ville du Sud de l'Inde ;
 Sandur, un ancien État princier de l'Inde ;
 Sandur, une commune des îles Féroé ;
Sandur, un village au Kurdistan ;
le parc Sandur, un parc d'Emmen aux Pays-Bas correspondant à la pointe méridionale du Hondsrug ;
 le golfparc Sandur, un terrain de golf situé dans le parc Sandur à Emmen aux Pays-Bas.